Carl Eller (1942- ) : joueur américain de football américain
 Cássia Eller (1962-2001) : chanteuse et guitariste brésilienne
 Heino Eller (1887-1970) : compositeur et pédagogue estonien
 Lars Eller (1989- ) : joueur de hockey sur glace danois
 Walton Eller (1982- ) : tireur sportif américain

Autre 
 Ediger-Eller : municipalité allemande située dans le land de Rhénanie-Palatinat.